Ґміна Уязд може посилатися на такі сторінки:
 Ґміна Уязд (Томашовський повіт) — сільська ґміна у Лодзинському воєводстві
 Ґміна Уязд (Стшелецький повіт) — місько-сільська ґміна у Опольському воєводстві